Санта Круз Такава има више значења:

 Општина Санта Круз Такава (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Такава (Санта Круз Такава, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику